Чоре́ф ()— караимская фамилия, в переводе с древнееврейского означает «ювелир».

Известные носители

Примечания